Agostinho ist der Name folgender Personen:

 Agostinho (Fußballspieler) (* 1975), portugiesischer Fußballspieler 

Familienname:
 Joaquim Agostinho (1943–1984), portugiesischer Radrennfahrer

 Pedro Agostinho (* 1965), portugiesischer Sprinter

Siehe auch:
 Agostino